Il singolare del torneo di tennis Caloundra International 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lu Yen-Hsun che ha battuto in finale Peter Luczak 6-3, 6-1.

Teste di serie 

Assente
 Lu Yen-Hsun (Campione)
 Alexander Peya (semifinali)
 Chris Guccione (secondo turno)

 Jean-Christophe Faurel (secondo turno)
 Wayne Arthurs (primo turno)
 Nathan Healey (quarti di finale)
 Peter Luczak (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Caloundra International 2006